Onderdistrict in Indonesië
Baturiti (onderdistrict), in het regentschap Tabanan in de provincie Bali, Indonesië
Plaats in Indonesië
Baturiti (dorp), plaats in het onderdistrict Kerambitan in het regentschap Tabanan in de provincie Bali, Indonesië
Baturiti (plaats), plaats in het onderdistrict Baturiti in het regentschap Tabanan in de provincie Bali, Indonesië